Сезон 1995/96 стал для Баварии 31-м в Чемпионате Германии и 96 подряд со дня основания клуба. Ставка на Джованни Трапаттони в прошлом сезоне не сработала, после 6-го места он был уволен. На пост главного тренера был приглашен Отто Рехагель. Команда под его руководством выступала неплохо, но не стабильно. После проигрыша Ганзе в 30-м туре чемпионата он все таки был уволен, а на его место на месяц пришел действующий президент клуба Франц Беккенбауэр. Он возглавил коллектив перед финалом Кубка УЕФА, который в итоге был выигран мюнхенцами. В чемпионате команда заняла 2-е место, уступив титул дортмундской Боруссии.

Состав команды 

|-
!colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left"|
|-bgcolor="#DFEDFD"

|-
!colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left"|
|-bgcolor="#DFEDFD"

|-
|colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left"|
|-bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Ушли из клуба

Лето

Зима

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

Кубок УЕФА

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

Сезоны футбольных клубов 1995/1996